Dmitriy Borodin (Saint Petersburg, 8 de outubro de 1977) é um futebolista profissional russo, goleiro, que joga pelo Zenit Saint Petersburg.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Goleiros da Rússia
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Naturais de São Petersburgo